Franik ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Franik (* 1970), deutscher Journalist
 Franz Franik (1907–1975), deutscher Bergmann und Namensgeber einer Aktivistenbewegung in der DDR